Охо́тничье (также Ай-Петри; , ) — посёлок, посёлок на южном берегу Крыма. Входит в городской округ Ялта Республики Крым (согласно административно-территориальному делению Украины — Ялтинский горсовет Автономной Республики Крым, в состав Ливадийского поссовета, по украинскому законодательству — горный населённый пункт), площадь посёлка 38,2 гектара.

Современное состояние 
На 2020 год в Охотничьем числится 3 улицы: Ай-Петринская, Артура Григоряна и Бахчисарайское шоссе; на 2009 год, по данным поссовета, посёлок занимало площадь 35,8 гектара на которой проживало более 32 человека.

География 
Расположен в 21 км на запад от Ялты (в 19 км от Ливадии), на шоссе  Бахчисарай — Ялта (по украинской классификации — ), на территории Ялтинского заповедника, на вершине Ай-Петри, у скалы Шишко — известной смотровой площадки. Самое высокогорное поселение в Крыму — высота центра посёлка над уровнем моря 1160 м.

История 
Время образования поселения пока не установлено, в справочнике 1968 года Охотничье ещё не записано, но уже числится в труде «Історія міст і сіл Української РСР.» 1974 года. По данным переписи 1989 года в селе проживало 83 человека. С 12 февраля 1991 года селение в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.

Население

Примечания

Литература

Ссылки и источники 
 
  Карта территории Ялтинского горсовета
 

Населённые пункты городского округа Ялта
Населённые пункты Ялтинского городского совета